WTA Тур е елитна верига от професионални турнири по тенис за жени, организирана от Женската тенис асоциация (WTA). WTA Тур включва четирите турнира от Големия шлем, Шампионата на WTA Тур и турнирите от първа, втора, трета и четвърта категория. Турнирите на ITF не са част от турнирите на WTA Тур, макар точките от тях да се прибавят към световната ранглиста на Женската тенис асоциация.

График 
Таблицата по-долу показва Графика на WTA Тур за 2008.

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Пътят към шампионата на WTA Тур 
За разлика от световната ранглиста на WTA Тур, които се базират на най-доброто представяне през последните 52 седмици, своеобразното "състезание към шампионата на WTA Тур", провеждан в началото на ноември. Таблицата по-долу представя първите 20 състезателки в класирането за шампионата:

Оцветените в златисто играчи са с гарантирано място в шампионата през 2008.

Вижте също 
 Женска тенис асоциация
 WTA Тур
 Голям шлем
 Шампионат на WTA Тур

Външни препратки 
  Официален сайт на Женската тенис асоциация
  Официален календар на WTA Тур (.pdf)

Сезони на WTA Тур